Torre del Barbarossa, a Maggiana in Mandello del Lario
 Torre del Barbarossa, a Seregno
 Torre del Barbarossa, a Serravalle Pistoiese, più correttamente conosciuta come Torre longobarda